Bienvenue au Paradis est le titre de plusieurs œuvres :

 Bienvenue au Paradis (Made in Heaven), film américain réalisé par Alan Rudolph sorti en 1987 ;
 Bienvenue au Paradis (Come See the Paradise), film américain réalisé par Alan Parker sorti en 1990.